Хвастовичи — название населённых пунктов (топоним):

Белоруссия
 Хва́стовичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия
 Хвасто́вичи — село, административный центр Хвастовичского района Калужской области.